Güldencrone (alternativt Guldencrone, Gyldenkrone) er en dansk adelsslægt, der nedstammer fra Vilhelm Marselis (1645-1683), der i 1673 blev optaget i friherrestanden med navnet Güldencrone. Navnet skulle efter sigende være sammensat efter den hollandske mønt gulden ('gylden') og den danske mønt krone. Slægtens medlemmer var storgodsejere i omegnen af Århus og indehavere af baroniet Wilhelmsborg. 

Af slægten Marselis, der spillede en så fremtrædende rolle i danske finansforhold i det 17. århundrede, fik Vilhelm Marselis (1645-1683) til Skumstrup 1673 sin besiddelse ophøjet til friherreskabet Vilhelmsborg og fik selv tillagt navn og titel som baron Güldencrone.

Simplificeret stamtræ 

NOTER

Kilder 
 Albert Fabritius, "Güldencrone", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44. Online

 
Adelsslægter fra Danmark